Ouche peut référer aux termes suivants.

Un hydronyme :
l'Ouche, rivière coulant dans le département de la Côte-d'Or ;
l'Ouche, rivière coulant dans le département de l'Aveyron.

L'Ouche est également un nom commun en langue d'oïl signifiant 'terrain fertile', 'jardin fruitier'. Attesté sous la forme olca en latin médiéval, ce mot apparenté à l'anglais fallow, provient d'un pré-celtique *polkā. On le trouve à l'origine de nombreux toponymes :
Ouches, une commune française dans le département de la Loire (Rhône-Alpes).
Ouche est un lieu-dit au nord de Massiac dans le Cantal ; à la confluence du ruisseau Bussac et de l'Alagnon ; ancienne Mine d'antimoine d'Ouche ; subsistance d'un terril de  de long dans la vallée du Bussac. 

De même étymologie :
Oches (Ardennes) ;
Dosches (Aube).

Nom d'un ancien pagus normand Utica > Ouche.
L'Ouche, ancien nom du pays d'Ouche, situé en Normandie, à cheval sur les départements de l'Orne et de l'Eure, d'où les noms de communes :
Bosc-Renoult-en-Ouche ;
Conches-en-Ouche ;
La Barre-en-Ouche ;
Le Noyer-en-Ouche ;
Sainte-Marguerite-en-Ouche ;
Villers-en-Ouche.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme